Heterophrynus är ett släkte av spindeldjur. Heterophrynus ingår i familjen Phrynidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Amblypyger
Heterophrynus